Juhn steht für:

 Juhn (Musiker) (* 1992), Pseudonym von Jorge Jr. Hernández Quiles, puerto-ricanischer Musiker

Juhn ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Juhn (* 1921), österreichischer Eishockeyspieler